Název Mlýny má více sídel:
 Mlýny, obec v okrese Tábor
 Mlýny (Bystřice), část města Bystřice v okrese Benešov
 Mlýny (Kytlice), část obce Kytlice v okrese Děčín
 Mlýny (Hrob), část města Hrob v okrese Teplice
 Nové Mlýny, část obce Přítluky v okrese Břeclav
 Panské Mlýny, část obce Černovice v okrese Pelhřimov
Dolní Mlýny, osada vesnice Podhoří (Lipník nad Bečvou) v okrese Přerov
jiné
 Vodní dílo Nové Mlýny,  soustava přehrad v okresech Břeclav a Brno-venkov
 Sovovy mlýny, galerie v Praze
 Mlýny (divadelní hra), divadelní hra Divadla Sklep
Kromě toho se jedná o množné číslo slova mlýn.
 Automatický mlýn (Raspenava)
 Automatické mlýny

Související články 
 mlýn (rozcestník)
 mlýnek
 mlejnek

Externí odkazy